La Superliga russa di pallavolo maschile 2016-2017 si è svolta dal 27 settembre 2016 all'11 maggio 2017: al torneo hanno partecipato 14 squadre di club russe e la vittoria finale è andata per la nona volta, la quarta consecutiva, allo .

Regolamento
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventisei giornate; al termine della regular season:
Le squadre classificate dal terzo al decimo posto hanno acceduto agli spareggi play-off, strutturata in sfide giocate al meglio delle due vittorie su tre gare, accoppiamenti in funzione della posizione raggiunta in classifica (3º-10º, 4º-9º, 5º-8º, 6º-7º) ed eventuale "bella" in casa della formazione meglio classificata;
Le prime due classificate e le vincitrici degli spareggi hanno acceduto alla Final Six, organizzata in due gironi dall'italiana a turno unico e criteri di classifica analoghi a quelli della regular season; al termine dei quali le prime due di ciascun girone hanno acceduto alle semifinali, finale per il terzo posto e finale, mentre le terze classificate hanno disputato la finale per quinto posto, tutte disputate in gara unica.
Le formazioni classificate al dodicesimo e tredicesimo posto avrebbero dovuto disputare il torneo di qualificazione alla Superliga con le squadre classificate al secondo e al terzo posto della Visšaja liga A, ma a causa della difficile situazione finanziaria il torneo è stato annullato.
L'ultima classificata è retrocessa in Visšaja liga A.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Numero di partite vinte;
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultato degli scontri diretti.

Squadre partecipanti
Alla Superliga 2016-2017 partecipano quattordici squadre di club russe, tra cui la neopromossa , vincitrice della Vysšaja liga A.

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Spareggi

Final 6

Girone A

Girone B

Finali

Risultati

Finale 5º posto

Risultati

Verdetti

Premi individuali

Statistiche

Note

Collegamenti esterni

 2016-2017
Pallavolo nel 2016
Pallavolo nel 2017